Наталия Владимировна Пасечникова — украинский врач, доктор медицинских наук (2003), профессор (2005), член-корреспондент НАМН Украины (2012), один из ведущих офтальмологов Украины. Автор 250 научных работ, 5 монографий, 6 методических рекомендаций, 31 патента.

Научная деятельность 
Автор более 250 научных публикаций, в частности 5 монографий и 31 патента. Научные исследования посвящены разработке и применению лазерных методов лечения при сосудистых, дистрофических заболеваниях сетчатки, основанных на изучении селективного воздействия лазерного излучения на различные структуры глазного дна. Создала на Украине школу ретинологов. Под её руководством проводятся работы по созданию биоэквивалента роговицы для оптической кератопластики, разработана и внедрена методика кератоксенотрансплантации для лечебной кератопластики. Изучает взаимодействие высокочастотного электрического тока и тканей глаза. Впервые в мире внедрила метод высокочастотной электросварки биологических тканей в офтальмохирургии, в частности при удалении глазного яблока по поводу злокачественного новообразования, в хирургии по поводу отслойки сетчатки.
С 2004 года возглавляет ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМН Украины».
За время своей работы подготовила 9 кандидатов и 5 докторов медицинских наук.
Является экспертом Государственного экспертного центра МЗ Украины и членом специализированной секции по медицине при Комитете по Государственным премиям Украины в отрасли науки и техники.
С 2004 года является главным редактором «Офтальмологического журнала»  (Одесса). Также входит в редакционный совет журнала «Офтальмохирургия» (Москва).

Членство в профессиональных обществах 
Президент Общества офтальмологов Украины. Является членом Королевской коллегии офтальмологов Великобритании, Европейского общества специалистов по сетчатке «EURETINA», Американской ассоциации офтальмологов. 23 мая 2012 г. общим собранием Национальной академии медицинских наук Украины присвоено звание член-корреспондента НАМН Украины.

Награды 
 Орден княгини Ольги ІІІ степени
 Заслуженный врач Украины (1998)
 Почётная награда Одесского городского головы «Знак почета» (2006)
 Почетная грамота Верховного Совета Украины (2011)
 Орден «За заслуги» ІІ степени (2012)
 Орден «За заслуги» І степени (2017)

Примечания

Ссылки 
 Наталья Пасечникова: «Для меня самое значимое в работе — успехи моих учеников» 
 Официальный сайт ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМН Украины»
 XI съезд офтальмологов Украины: 70-летию Института глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова АМН Украины посвящается… 
 Редакционный совет журнала «Офтальмохирургия»

Офтальмологи СССР
Офтальмологи Украины
Заслуженные врачи Украины
Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 1 степени
Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 2 степени
Кавалеры ордена княгини Ольги III степени